Аюта:

 Аюта — река в Ростовской области.
 Аюта — хутор в Ростовской области.

См. также 
 Аютинский